Тосс — многозначный термин:

 Тосс () — населённый пункт в Италии в провинции Тренто, 
 Анна Тосс (род. 1962) — шведская писатель и журналистка.
 ТОСС — трёхосновной сульфат свинца, он же свинец сернокислый трёхосновной, PbSO4•PbO•H2O — токсичное химическое вещество, белый порошок, используется в производстве ПВХ.

См. также 
 Тёс (значения)
 TOS и ТОС — аббревиатуры.
 Тоссер